

Джурджиць — населений пункт в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі громади Іванська.
 Джурджиць — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Новий Джурджич — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.

 Никола Джурджич (* 1986) — сербський футболіст, нападник клубу «Мальме».